Gepard – ssak z rodziny kotowatych
Gepard - seria węgierskich wielkokalibrowych karabinów wyborowych:
 Gepard M1
 Gepard M2
 Gepard M3
 Gepard M4
 Flakpanzer 38(t) Gepard – niemieckie, przeciwlotnicze działo samobieżne z okresu II wojny światowej
 Gepard – współczesne niemieckie, przeciwlotnicze działo samobieżne
 Gepard (samochód) – samochód